Bean Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bean Hill (Idaho)
 Bean Hill (Plumas County, Kalifornien)
 Bean Hill (Santa Cruz County, Kalifornien)
 Bean Hill (Kentucky)
 Bean Hill (Maine)
 Bean Hill (Merrimack County, New Hampshire, 236 m)
 Bean Hill (Merrimack County, New Hampshire, 362 m)
 Bean Hill (Merrimack County, New Hampshire, 455 m)
 Bean Hill (Jefferson County, New York)
 Bean Hill (Montgomery County, New York)
 Bean Hill (Tompkins County, New York)
 Bean Hill (Pennsylvania)
 Bean Hill (Texas)
 Bean Hill (Iron County, Utah)
 Bean Hill (Piute County, Utah)